Messier 65 (M65) – galaktyka spiralna
 M65 Atomic Annie – amerykańskie działo atomowe
 AN-M65 – amerykańska bomba lotnicza
 Siemens M65 – telefon komórkowy
 System umundurowania M65 – amerykański system zimowego umundurowania
 Kurtka M65 – amerykańska kurtka wojskowa